Wüstemann ist der Nachname folgender Personen:

 Adolf Wüstemann (1901–1966), deutscher evangelischer Bischof 
 Else Wüstemann (1896–1974), deutsche Politikerin (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Ernst Friedrich Wüstemann (1799–1856), deutscher Philologe und Archäologe
 Jens Wüstemann (* 1970), deutscher Professor für Wirtschaftsprüfung
 Karl Christian von Wüstemann (1795–1863), altenburgischer Minister